Matej Delač (Gornji Vakuf-Uskoplje, República da Bósnia e Herzegovina, 20 de agosto de 1992), é um futebolista bósnio naturalizado croata. Ele atua como goleiro no AC Horsens, da Dinamarca.

Ligações externas
ogol.com

Goleiros da Croácia
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do NK Inter Zaprešić
Futebolistas do Chelsea F.C.
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do FK Vojvodina
Futebolistas do Athlétic Club Arlésien
Futebolistas do AC Horsens